Internet: Un programa informàtic de missatgeria instantània. En particular:
 Els programes de Microsoft:
 Windows Live Messenger versió 8.0.
 MSN Messenger de la versió 6 a la 7.5.
 Windows Messenger versió 5 (per a Windows XP).
 El programa de Yahoo! anomenat Yahoo! Messenger.
 El programa d'America On Line anomenat AOL Instant Messenger.
 El programa lliure anomenat aMSN o Alvaro's Messenger.
 Astronàutica: MESSENGER és una sonda espacial que estudiarà el planeta Mercuri.